Одесса:

Топоним 
 Одесса () — город на черноморском побережье Украины.
 Одесса — город в штате Техас, США.
 Одесса — населённый пункт во Флориде, США.
 Одесса — город в штате Вашингтон, США.
 Одесса — город в штате Делавэр, США.
 Одесса — посёлок в штате Мичиган, США.
 Одесса — город в штате Нью-Йорк, США.
 Одесса — город в провинции Онтарио, Канада.
 Одесса — город в провинции Саскачеван, Канада.
 Одесса — город в округе Биг-Стон, штат Миннесота, США.
 Одесса — тауншип в округе Биг-Стон, Миннесота, США.

Фильмы 
 «Одесса» — советский документальный фильм 1935 года.
 «Одесса» — фильм Валерия Тодоровского 2018 года.
 «Тихая Одесса» — советский художественный фильм 1967 года.

Другое 
 Янг, Одесса (, 1998) — австралийская актриса.
 Одесса — аэропорт города Одесса, Украина.
 «Одесса» — гостиница в морском порту одноимённого города.
 Одесса — украинский альпинистский клуб из одноимённого города.
 «Одесса» — украинский баскетбольный клуб из города Одесса, основанный в 1992 году.
 «Одесса» — украинский футбольный клуб из одноимённого города, созданный в 2011 году.
 «Одесса» — советский теплоход.
 «Одесса» — русский колёсный пароходофрегат, участник Крымской войны.
 Одесса — горная вершина (пик) в северных отрогах Туркестанского хребта, высота — 4810 м.
 (2606) Одесса — астероид.
 Одесса — земля (административно-территориальная единица) в составе УНР).
 ОБрОСН «Одесса» — отдельная бригада особого назначения МГБ ЛНР.

См. также 
 Одесса в годы Гражданской войны
 Одесса в огне
 Одесса-Главная
 Одесса Каббедж
 Новая Одесса (значения)
 Лейк-Одесса — посёлок в штате Мичиган, США
 Нова-Одесса — город в Бразилии
 «Odessa» — альбом группы «Bee Gees»
 ODESSA — организация бывших членов СС (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen)
 Город-герой Одесса (юбилейная монета)
 A-Dessa — проект бывшего солиста группы «Чай вдвоём» Стаса Костюшкина